Урсина Ларди (род. 19 декабря 1970 года в Самедане) — швейцарская актриса театра и кино, преимущественно работающая в Германии.

Биография 
Ларди родилась в Самедане (кантон Граубюнден). Её родной язык — итальянский, она также владеет романшским. Немецкий Ларди выучила после переезда в немецкоговорящую часть страны в десятилетнем возрасте. В 1992 году Ларди переехала в Берлин и поступила в Высшую школу театрального мастерства имени Эрнста Буша, которую окончила в 1996 году. Она играла в театрах Берлина (Театр имени Максима Горького, Берлинер ансамбль), Дюссельдорфа (Düsseldorfer Schauspielhaus), Франкфурта (Schauspiel Frankfurt), Ганновера (Schauspiel Hannover), Гамбурга. С 2012 года входит в труппу берлинского театра «Шаубюне».

Первая крупная кинороль Ларди — актриса Марианна Хоппе в биографическом фильме Вернера Шрётера «Королева» (2000). Актриса наиболее известна ролью баронессы Марии-Луизы в фильме Михаэля Ханеке «Белая лента», обладателе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2009). За фильм «Эрудиция» (2012) Ларди номинировалась на премию лучшей актрисе второго плана Немецкого союза актёров театра и кино (BFFS), за фильм «Страна мечты» (2013) — получила Швейцарскую национальную кинопремию лучшей актрисе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Урсина Ларди на filmportal.de
 Ursina Lardi на сайте театра «Шаубюне»